Хингу́й — посёлок при станции в Нижнеудинском районе Иркутской области. Входит в Худоеланское муниципальное образование.

География 
Расположен в 25 км (по автодороге) к северо-западу от центра сельского поселения, села Худоеланское, и в 30 км к юго-востоку от районного центра — города Нижнеудинска.

История 
Основан в 1899 году как посёлок при станции Хингуй на строящейся Транссибирской магистрали. В советское время в посёлке был открыт леспромхоз.

Население

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района